Hoodoo (landvorm), een door erosie ontstane rotsformatie.
 Hoodoo (magie), uit West-Afrika afkomstige vorm van magie.
 Hoodoo Gurus, een Australische rockband opgericht in 1981
 Hoodoo (Alison Moyet), het derde studioalbum van singer-songwriter Alison Moyet
 Hoodoo (John Fogerty), een nooit uitgebracht soloalbum van John Fogerty
 Hoodoo (Krokus), een album van heavy metalband Krokus
 Hoodoo (Muse), een nummer van de Britse rockband Muse
 Hoodoo, een personage uit het computerspel Rayman 3: Hoodlum Havoc